GHC est un sigle qui peut signifier :
 Glasgow Haskell Compiler, en informatique, (en français, compilateur Haskell de Glasgow) ;
 Golf homes construct, en Construction, (en français, construction habitation en milieu golf) ;
 grammaire hors-contexte, une grammaire non contextuelle ;
 GHC Heavyweight Championship (où GHC signifie Global Honored Crown), le championnat de catch de la fédération Pro Wrestling NOAH.

GHC est un code qui peut signifier :
 cedi, la monnaie du Ghana, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Code